John Egerton kan syfta på bland andra:

* John Egerton, 1:e earl av Bridgewater (1579–1649), engelsk peer
 John Egerton, 2:e earl av Bridgewater (1623–1686), engelsk peer
 John Egerton, 3:e earl av Bridgewater (1646–1701), engelsk peer
 John Egerton, 2:e hertig av Bridgewater (1727–1748), brittisk peer 
 John Egerton, 7:e earl av Bridgewater (1753–1823), brittisk peer
 John Egerton, 4:e earl av Ellesmere (1872–1944), brittisk peer
 John Egerton, 6:e hertig av Sutherland (1915–2000), brittisk peer
 John Egerton (1721–1787), engelsk biskop
 John Egerton (1935–2013), amerikansk journalist